

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych 
 Nowosady – przysiółek wsi Lisięcice w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce
 Nowosady – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo 
 Nowosady – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Nowosady – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk 
 Nowosady – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka 
 Nowosady – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny 
 Nowosady – część wsi Jabłońskie w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Nowosady – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński

Miejscowości na Białorusi 
 Nowosady – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim
 Nowosady – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Nowosady – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Nowosady – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Nowosady – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Nowosady – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Nowosady – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Nowosady – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Dociszki
 Nowosady – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Misiewicze
 Nowosady – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Nowosady – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim

Inne 
 Nowosady – nieczynna stacja kolejowa
 Nowosady – wieś w gminie rejonowej Soleczniki, starostwie Butrymańce
 Nowosady – wieś w gminie rejonowej Wilno, starostwie Awiżenie
 Nowosady – osiedle w Kownie